Miejscowości w USA:
 Kinderhook – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Pike
 Kinderhook – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Columbia
 Kinderhook – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Columbia
Gminy w USA:
 Kinderhook (ang. Kinderhook Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Pike
 Kinderhook (ang. Kinderhook Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Branch
 Kinderhook (ang. Kinderhook Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Columbia